WJ steht als Abkürzung für:

 Wiking-Jugend, neonazistische deutsche Kinder- und Jugendorganisation
 Air Labrador, kanadische Fluggesellschaft (IATA-Code)

WJ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Exeter
 Niederlande: Anhänger
 Polen: Targówek, Stadtbezirk von Warschau

Abkürzung